Vouk:
 Erika Vouk (* 1941), un poet și traducător sloven (en)
 Ferdinand Vouk (* 1957, Klagenfurt), un om politic austriac (Carintia) (SPÖ) (de)
 Rudolf "Rudi" Vouk (* 1965), un om politic și avocat austriac (de)
 Vale Vouk (1886-1962), un botanist și lector universitar croat (hr)
 Ivan Vouk (1886-1951), un traducător și scriitor sloven

Nume de familie slave